Прва лига Југославије у кошарци 1973/74. је било 30. првенство СФРЈ у кошарци. Титулу је освојио Задар.

Табела

Састав шампиона

Спољашње везе 

 

Првенство Југославије у кошарци
Кошарка у 1973.
Кошарка у 1974.